Klirong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Klirong, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Klirong, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar